Всеядная неделя

 Всеядная неделя (в широком смысле) —  неделя (седмица) в церковном календаре, в которой отсутствуют посты.
 Всеядная неделя (в узком смысле) — название недели, которая начинается с понедельника, за 21 день до Великого поста, обладающая свойством, указанным выше.

Православие